Le comte Antoine d'Irumberry de Salaberry, né le  à Fossé (Loir-et-Cher) et mort pour la France le  entre Souchez et Givenchy-en-Gohelle, est un peintre aquarelliste, spécialisé sur les thèmes de la vénerie et des chevaux, et l'auteur de nombreuses caricatures traitant de ces mêmes sujets. Sous-lieutenant au  régiment d'infanterie durant la Première Guerre mondiale, ses derniers dessins représentent le front et la vie dans les tranchées.

Présentation 
Antoine Marie Joseph d'Irumberry de Salaberry est le fils du comte et de la comtesse née de Peychpeyron Comminges de Guitaut, né le  au château de Fossé dans le Loir-et-Cher. Il est élève de l'école Notre-Dame-des-Aydes de 1888 à 1894 puis à Saint-Grégoire de Tours de 1895 à 1897.

Il adhère à l'Action française dont il partage les thèses.

Il épouse Anne de Paul et a trois enfants.

Il est d'abord sergent au 168e régiment d'infanterie qu'il rejoint à Sens avant de servir comme sous-lieutenant au 21e régiment d'infanterie. Il est tué à l'ennemi au cours d'un bombardement, frappé par un obus. Son sacrifice lui vaut d'être décoré de la Légion d'honneur à titre posthume.

Distinctions

Notes et références 

Mort pour la France
Personnalité de l'Action française
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en mars 1880
Décès en décembre 1915
Décès à 35 ans
Chevalier de la Légion d'honneur